USS Vincennes har varit namnet på fyra fartyg i USA:s flotta efter staden Vincennes, Indiana, platsen för en viktig seger för rebellerna över britterna under amerikanska revolutionen.

 Den första  var en 18-kanoners slup i tjänst 1826, den första fartyget i amerikanska flottan att segla runt jorden. Hon tjänstgjorde senare som en blockadskepp under inbördeskriget.
 Den andra  var en tung kryssare i tjänst 1937 och gick förlorad i slaget vid Savo Island under andra världskriget.
 Den tredje  var en lätt kryssare i tjänst 1944 och aktiv i kriget, utrangerades 1946.
 Den fjärde  var en robotkryssare i tjänst 1985 och känd för att skjutit ned Iran Air Flight 655 år 1988. Hon har nu utrangerats.